Methodist Boys’ High School steht für:

 Methodist Boys’ High School in Gambia, weiterführende Schule in Gambia, siehe Gambia Senior Secondary School #Geschichte
 Methodist Boys’ High School (Nigeria), weiterführende Schule in Nigeria